Faxsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Faxsjön (Mjöbäcks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Faxsjön (Örsås socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (6,61 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn